100 milja Istre (100 Miles of Istria)

Od 2016. utrka je dio Ultra-Trail World Toura (UTWT) - prva hrvatska utrka koja je bila dio UTWT-a.

Izdanja
Topologija staze
2015.-'19. 60% trailovi, 32% staze,  8% cesta

Vidi
 Hrvatski atletski savez
 100 km po Zagorju
 Velebit 100 milja

Vanjske poveznice
https://www.istria100.com/
https://itra.run/races

Izvori

Međunarodna atletska natjecanja u Hrvatskoj
Istra